Самоопределение () е политическа партия в Косово. Ориентирана е към принципите на социалдемокрацията, прогресивизма и албанския национализъм.

Ръководители

Участия в избори

Парламентарни избори

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в Косово
Основани в Косово през 2005 година